Onderdistrict in Indonesië
 Pulosari (Pandeglang), een onderdistrict van het regentschap Pandeglang in de provincie Bantam
 Pulosari (Pemalang), een onderdistrict van het regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Pulosari (Kebakkramat), een plaats in het regentschap Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Pulosari (Pulosari), een plaats in het regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java
 Pulosari (Jambon), een plaats in het regentschap Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Pulosari (Bareng), een plaats in het regentschap Jombang in de provincie Oost-Java
 Pulosari (Ngunut), een plaats in het regentschap Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Pulosari (Kalapa Nunggal), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
 Pulosari (Pangalengan), een plaats in het regentschap Bandung in de provincie West-Java
Anders
 Pulosari (vulkaan), een stratovulkaan op het eiland Java in de provincie West-Java